Жильсо́н () — французская фамилия. Известные носители:

 Жильсон, Поль (1865—1942) — бельгийский композитор.
 Жильсон, Этьен (1884—1978) — французский философ-неотомист.

См. также 
 Джилсон
 Джильсон